Марфа (Авксентьєва) — українська православна ігуменя, настоятельниця Хороші́вського Вознесе́нського монасти́ря, духовна матір відомого українського філософа та педагога Григорія Сковороди.

Життєпис 
Марфа Авксентьєва, очевидно, походить з роду Авксентьєвих. З осені 1774 року Григорій Сковорода жив у них в родині у селі Липці (нині — в Харківському районі). В 1764—1777 роках Марфа Авксентьєва була ігуменею православного жіночого Хороші́вського Вознесе́нського монасти́ря (за 15 верст від Харкова на південь), а потім, перебувала на покої. Була духовною матір'ю відомого українського філософа та педагога Григорія Сковороди. Про це він написав у двох листах до Якова Правицького з Маначинівки: 6 та 20 березня 1786 року. В січні — березні цього року Григорій Сковорода тяжко хворів, тому в листі від 20 березня 1786 року він просив Якова Правицького: «Целуйте такожде духовную матерь мою, игуменію Марфу. Писать обленился κ ней».

Примітки

Джерела 
 Русский биографический словарь: Аарон — император Александр II / Изд. под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества А. А. Половцева — Санкт-Петербург: тип. И. Н. Скороходова, 1896 [4]. — Т. 1. — 892, II с.
 Строев, Павел Михайлович. Списки иерархов и настоятелей монастырей российския церкви. — СПб., 1877. — X с., 1064, 68 стб.
Ігумени
Православні ченці